Натуральне число 1557
 1557 рік до нашої ери
 1557 рік нашої ери